Bogumił Piotr – domniemany arcybiskup gnieźnieński w latach ok. 1187 – ok. 1199, zawdzięczający swój "byt" prawdopodobnie błędnemu utożsamieniu ze sobą dwóch różnych metropolitów z końca XII wieku:
 Bogumił z Dobrowa – abp gnieźnieński prawdopodobnie w latach 80. XII wieku, błogosławiony Kościoła katolickiego
 Piotr Łabędź – abp gnieźnieński ok. 1191–98